Омурканов () — киргизская фамилия. Известные носители:

 Омурканов, Анатай (род. 1945) — народный поэт Кыргызской Республики, член Союза писателей СССР.
 Омурканова, Мыскал (1915—1976) — киргизская советская народная певица, исполнительница фольклорных и авторских песен, Народная артистка Киргизской ССР.